Западнюк Богдан Віталійович (* 1952) — український лікар, доктор медичних наук, професор.
 Западнюк Віталій Гнатович (1926—1998) — український фармаколог та публіцист, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР.
 Западнюк Гнат Павлович (1895—1979) — український вчений, вояк Армії УНР, ректор Львівського сільськогосподарського інституту.